Ку́ртев () — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Куртев, Георги (более известен как Георги Минчев; 1943—2001) — болгарский поп- и рок-музыкант, певец, композитор и телеведущий.
 Куртев, Кирилл Стефан (Колё Георгиев Куртев; 1891—1971) — болгарский религиозный деятель.